

Новотроїцька сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Башкортостан
 Новотроїцька сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область
 Новотроїцька сільська рада — сільське поселення, Тальменський район, Алтайський край
 Новотроїцька сільська рада — сільське поселення, Чишминський район, Башкортостан

Новотроїцька сільська рада — сільська рада, Донецька область, Покровський район
 Новотроїцька сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Бердянський район
 Новотроїцька сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Оріхівський район